Платфо́рма 90 км — упразднённый остановочный пункт на 90,95 км перегона Бородинское — Хийтола линии Выборг — Хийтола. Располагался в Хийтольском сельском поселении Лахденпохского района Карелии.
Остановочный пункт существовал с середины 1960-х и Был предназначен для транспортного обслуживания южной части посёлка Куянсуо (), а также для проезда до места работы живущей рядом семьи железнодорожников. По линии Выборг — Хийтола — (Элисенваара) курсировал дизель-поезд Д1, имея на платформе остановку по требованию. Платформа находилась восточнее переезда с дорогой  Хийтола — Куянсуо, напротив километрового столба 90/91. В 1980-х годах постоянное население южной, отдалённой, части посёлка Куянсуо значительно сократилось и остановку упразднили. При прокладке в 2000-х годах бесстыкового пути следов от посадочной платформы не осталось.

Железнодорожный переезд 
Дополнительную сложность существования железнодорожной платформы возле переезда состояла в том, что угол грунтовой дороги, образующей железнодорожный переезд, и железнодорожного пути составлял 30°, что противоречило одному из главных требований, предъявляемых к железнодорожным переездам. Конфигурация переезда сохранилась со времён строительства обеих дорог в Царской России.

Ссылки 
 Паспорт платформы 90 км на railwayz.info
 Железная дорога на финских довоенных топографических картах 1940 и 1942 гг.

Галерея

Примечания 

Железнодорожные станции и платформы Петрозаводского отделения Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Карелии
Лахденпохский район